

Località 
 Peckham – distretto di Londra nel London Borough of Southwark

Musica 
 Peckham Boys – banda di strada dell'area di Peckham, a Londra

Persone 
 Elizabeth Peckham (1854-1940), aracnologa, entomologa e naturalista statunitense
 George Peckham (1845-1914), aracnologo, entomologo e naturalista statunitense
 John Peckham (1240 ca.–1292), filosofo e teologo inglese